Mat-taggsvampar (Hydnum) är ett släkte av svampar. Mat-taggsvampar ingår i familjen Hydnaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar